Boros Jenő (1886–?) esperes
 Boros Jenő (1924-2009) élelmiszeripari szakember, több húsipari vállalat igazgatója
 Boros Jenő (1950–) magyar diplomata, nagykövet